Dilan ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Malave Dilan, US-amerikanischer Politiker
 Muhamad Salih Dilan (محه‌مه‌د ساڵح دیلان), kurdischer Poet

Dilan bezeichnet:
 Dilan (Insektizid), Trivialname eines Insektizides aus den Komponenten Bulan [2-Nitro-1,1-bis(p-chlorphenyl)-butan] und Prolan [2-Nitro-1,1-bis(p-chlorphenyl)-propan]

Siehe auch: Dylan